Norrländska mästerskapet i fotboll 1929 vanns av Bodens BK.

Matcher

Semifinal

Final

Källor
Sveriges fotbollshistoriker och statistiker - Statistik

1929 i Sverige
Fotbollssäsongen 1929
1929